Canale 56 era un'emittente televisiva locale della Spezia

Storia

La fondazione 
L'emittente nacque nel 1977 da un'iniziativa di Walter Brizzi e Sergio Beverini (già editori di RadioSpezia International, chiusa verso la negli anni 90), sotto il nome di VideoSpezia International Canale 56 (VSI 56), essa irradiava i suoi programmi dai canali UHF 56, (successivamente anche dai canali UHF 29, 33, 35, 36, 39, 95, 66, 55, 53, 61, 64, 65 e 69, quest'ultima rilevata dalla concorrente Tele Spezia poi divenuta Uno TV).

La sua sede era in via Monfalcone 185 (Sotto l'Arco) nel quartiere della Chiappa. Il suo palinsesto proponeva film, telefilm, cartoni animati, gli incontri di calcio della serie C1 e C2 commentati da Marco Zanotti e le dirette del Palio del Golfo, dibattiti politici, la rubrica Domenica sport, la città deve sapere nel 1994 manda in onda Zona Franca Condotto da Funari un videogiornale, la rubrica Rombo TV e il programma di Maurizio Seymandi Superclassifica Show; a completare il palinsesto vi erano C1 X Tutti e Ciddue condotti da Marco Rocca, Fuori Campo condotto da Umberto Bordin e Marco Zanotti (poi nel 1999 condotto da Paolo Ardito e Federico la Valle), International News, Quelli del 56 (quiz a premi dove le persone da casa dovevano indovinare l'oggetto) ed Edicola 56. Nel 2002 trasmette anche le partite della Carrarese Calcio e del Pisa in collaborazione con l'emittente pisana "Canale50".

Canale56/VideoSpezia era ricevibile in Garfagnana e nella provincia di Massa Carrara, ed era un'emittente punto di riferimento per molti spezzini.

Nel 1999 la proprietà decide di cambiare nome all'emittente che diventa Canale 56 e i risvolti 
Nel periodo 1999/2000 la proprietà decide di cambiare denominazione in " Canale56", il logo " Videospezia 56 scompare dallo schermo.

Nel 2003 sugli schermi appare il logo dell'emittente genovese Primocanale che ne acquisirà le frequenze e quindi arriva la cessazione dell'emittente spezzina, nonostante gli anni passati dalla fine Videospezia 56 rimane la televisione locale preferita dagli spezzini.

Nel 2011 nasce la web televisione " VideoSpezia 66"" da un'idea di Rodolfo Papini che ne porterà avanti alcuni programmi.

Loghi 

Reti televisive della Liguria del passato